Maria I Tudor – królowa Anglii, córka Henryka VIII
 Maria Tudor (księżniczka) – siostra Henryka VIII